Celestino ist der Familienname folgender Personen:

 Eligio Celestino (1739–1812), italienischer Violinist, Komponist und Kapellmeister
 Mirko Celestino (* 1974), italienischer Radrennfahrer
 Pedro Celestino Silva Soares (Celestino; * 1987), kapverdischer Fußballspieler
 Vicente Celestino (1894–1968), brasilianischer Sänger

Celestino ist der Name folgender Orte und Bauwerke:
 San Celestino, Ortsteil von Lipa City, Philippinen
 Vila Celestino, ein früherer Name von Hatolia Vila, Ort auf Osttimor
 Jardín Botánico José Celestino Mutis, Park und Forschungsareal in Bogotá
 San Pietro Celestino, Ruine des Benediktinerklosters in Roccamontepiano

Siehe auch:
 Celestin
 Celestini
 Coelestin